Финал Евробаскета 2007 — решающий матч чемпионата Европы по баскетболу 2007, прошедший во Дворце спорта Мадрида в Мадриде, Испания 16 сентября 2007 года между сборными Испании и России. Сборная России завоевала свой первый титул в истории, обыграв сборную Испании со счётом 60:59. Судьбу матча решил двухочковый бросок Джона Роберта Холдена, совершённый за 2 секунды до конца матча.

Дорога к финалу

Детали матча 

Полужирным шрифтом выделены игроки, вышедшие в стартовом составе

Примечания

Ссылки 
 Великаны! (Часть 1) 
 Великаны! (Часть 2) 
 34 секунды, которые потрясли Европу 
 Хронология матча (газета Спорт-Экспресс) 
 Евробаскет-2007: мечта Холдена, спокойствие Блатта и призрак Гомельского (рус.)

Чемпионат Европы по баскетболу 2007
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Сборная России по баскетболу
Сборная Испании по баскетболу
Баскетбольные матчи